Takayuki Nakahara (Yamaguchi, 18 de novembro de 1984) é um futebolista profissional japonês, atacante, milita no Avispa Fukuoka.

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Futebolistas do Japão
Futebolistas do Vegalta Sendai
Futebolistas do Avispa Fukuoka